

Film
Kabale und Liebe – film del 1913 diretto da Friedrich Fehér
Kabale und Liebe – film del 1959 diretto da Martin Hellberg
Kabale und Liebe – Film TV del 1980 diretto da Heinz Schirk

Teatro
Intrigo e amore (Kabale und Liebe) – dramma del 1783 di Friedrich Schiller